Wędrynia ist der polnische Name folgender Orte:
 Wendrin (Groß Lassowitz) in Polen
 Vendryně in Tschechien